Abierto Mexicano Telcel 2021, właśc. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Mexican Open rozgrywany w dniach 15–20 marca 2021 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 204 960 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Meksyku
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19